Musalem ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco Musalem (* 1951), chilenischer Tennisspieler
 José Musalem Saffie (* 1924), chilenischer Politiker